Bretstein steht für:
 Bretstein, Katastralgemeinde von Pölstal
 Bretstein (Gemeinde), ehemalige Gemeinde
 Bretstein vor der Kirche, Ort der Katastralgemeinde Bretstein
 Bretstein-Gassen, Ort der Katastralgemeinde Bretstein
 Bretsteingraben, Ort der Katastralgemeinde Bretstein